Der Nissan Murano ist ein SUV, das von Nissan seit Dezember 2002 hergestellt wird. In Europa kam er im Frühjahr 2005 auf den Markt. In Deutschland und einigen weiteren Staaten Europas wurde er im Frühjahr 2016 eingestellt.

Murano (Z50, 2002–2008) 

Entworfen wurde der Murano Z50  von Nissan Design Amerika in San Diego-La Jolla. Er basierte auf der Nissan FF-L Plattform, die auch Maxima und Altima nutzen, verfügte jedoch über Allradantrieb.

Motor 
Im Nissan Murano ist ausschließlich der aus anderen Nissan-Modellen bekannte 3,5 Liter (VQ35DE)-Motor (wie z. B. im Nissan 350Z verwendet) verfügbar. Dieser V6 verfügt über 3498  cm³ Hubraum und leistet im Murano 172 kW (234 PS). Er hat ein maximales Drehmoment von 318 Nm bei 3600/min. Der Motor beschleunigt den Murano auf bis zu 200 km/h. Der Kraftstoffverbrauch kombiniert liegt bei insgesamt 10,9 l/100 km (im städtischen Bereich: 14,9; im außerstädtischen Bereich: 8,6) und hat die CO2-Emissionen von 261 g/km.

Handling & Bremssysteme 
Das hohe Drehmoment beim Murano sorgte in Verbindung mit dem Xtronic-CVT Automatikgetriebe für direktes Ansprechverhalten und das ALL-MODE 4X4-Antriebssystem in Kombination mit dem ESP+ System für gute Traktion. Die Einzelradaufhängung an allen vier Rädern des Murano ordnet das Modell unter die Kategorie Crossover.

Ausstattung 
In Deutschland waren nur die Standard-Ausstattung und das Sondermodell Selection verfügbar. Das Sondermodell zeichnete sich unter anderem durch 20-Zoll-Leichtmetallräder aus und wurde von Nissan nur in limitierter Auflage gebaut. Weiterhin verfügte der Nissan Murano Z50 zum Beispiel über ein Bose-Soundsystem, Klimaautomatik bis hin zur Rückfahrkamera.
Im Interieur verfügte der Murano über einer Lederpolsterung (beige oder schwarz), ein Bose-Audiosystem mit sieben Lautsprechern und Klimaautomatik. Darüber hinaus ließen sich die Rücksitze manuell umklappen. Bezüglich des Exterieurs war der Murano mit 18"-Leichtmetallfelgen, zwei getrennten Auspuffrohren sowie abgedunkelten Scheiben ausgestattet. Das Modell war in den Farben korallenrot, saphirblau, gold, vesuvgrau, nachtschwarz, orientrot und delphinsilber erhältlich.

Sicherheit 
Jeder Murano wurde mit sechs Airbags ausgestattet: zweistufiger Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbags in den Lehnen der Vordersitze und Kopfairbags in den Dachholmen für Front- und Heckpassagiere. Die Karosserie-Konstruktion des Murano gewährleistete eine Sicherheit im Falle einer Kollision. So verstärkten zum Beispiel stabile Stahlträger den Passagierraum. Knautschzonen vorne und hinten absorbieren dabei die Aufprallenergie. Rohrförmige Flankenschutzträger in den Türen verringern die Verletzungen bei einem Seitenaufprall.

Aktive Kopfstützen vorne sind ein wichtiges Sicherheitsmerkmal im Murano: Diese werden eingesetzt, um dem berüchtigten Peitschenschlagsyndrom, eine der häufigsten Unfallverletzungen bei Heckkollisionen, entgegenzuwirken. Die Wirkungsweise der aktiven Kopfstützen basiert auf physikalischen Prinzipien. Bei einer Heckkollision wird zunächst der Körper und kurz darauf der Kopf nach hinten geschleudert, bevor der gesamte Körper wieder nach vorne geworfen wird. Der Druck, den der Insasse dabei auf die Rückenlehne ausübt, aktiviert einen Mechanismus, der die Kopfstütze rechtzeitig nach oben und nach vorne
bewegt, damit die darauf folgende Rückwärtsbewegung des Kopfes aufgefangen werden kann.
Darüber hinaus unterstützt das elektronische Stabilitätsprogramm den Fahrer, sein Fahrzeug auch in schwierigen Situationen unter Kontrolle zu halten. Fährt man mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve, so kann es zu einem Untersteuern (Fahrzeugfront bricht aus) oder einem Übersteuern (Fahrzeugheck bricht aus) kommen. Durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder verhindert das elektronische Stabilitätsprogramm ein Ausbrechen des Fahrzeuges.

Zusätzlich wird die Regelung der Traktionskontrolle vom ESP+ übernommen. Wird ein Traktionsverlust an einem Rad erkannt, wird das so genannte 'Active Brake'-Differenzial mit begrenztem Schlupf aktiviert. Dieses Differenzial bremst mit Hilfe des Antiblockiersystems das durchdrehende Rad ab und leitet die Antriebskraft auf das andere Rad um. Damit ist der Vortrieb sowohl auf der Straße als auch im Gelände gesichert.

Der Murano verfügte über drei Bremssysteme. ABS verhindert ein Blockieren der Räder und sichert den Erhalt der Lenkstabilität auch bei einer Vollbremsung, wodurch das Fahrzeug manövrierfähig bleibt. Die elektronische Bremskraftverteilung (EBD) reguliert automatisch den Bremsdruck zwischen den vorderen und hinteren Bremsen. So werden alle Räder optimal abgebremst. Dies ist besonders nützlich, wenn man schwere Lasten transportieren oder einen Anhänger ziehen muss. Und im Fall einer Notbremsung verstärkt der Bremsassistent den Druck, der auf die Bremsen ausgeübt wird.

Murano (Z51, 2008–2016) 

Im Herbst 2008 kam die zweite Generation des Murano auf den Markt. Sie basiert auf der Renault-Nissan-D-Plattform. Die Leistung des 3,5 Liter-V6-Motors wurde von 172 kW (234 PS) auf 188 kW (256 PS) angehoben.

Modellpflege 
Im September 2010 wurde der Murano einem Facelift unterzogen, wobei die Front leicht überarbeitet wurde. Außerdem erhielt der Murano unter anderem eine neue Multilink-Hinterachse.
Zusätzlich wird der Murano nun erstmals mit einem Dieselmotor angeboten, der aus 2,5-Litern Hubraum 140 kW (190 PS) leistet.

Auf der LA Auto Show 2010 wurde eine Cabrioversion des Murano namens CrossCabriolet vorgestellt, die seit Frühjahr 2011 erhältlich ist.

Ende 2011 wurde der Murano ein weiteres Mal modifiziert. Geändert wurden bei dieser Modellpflege lediglich die Rückleuchten sowie die Materialien der Oberflächen im Innenraum.

Zum Modelljahr 2015 lief das CrossCabriolet aus.

Seit April 2016 ist der Nissan Murano in Deutschland nicht mehr konfigurier- bzw. bestellbar.

Technische Daten

Murano (Z52, seit 2015) 

Auf der New York International Auto Show 2014 präsentierte Nissan die dritte Generation des Murano. Sie steht seit dem vierten Quartal 2014 bei den Händlern. In Deutschland wird das Fahrzeug nicht mehr angeboten. Erstmals wird der Murano nicht in Japan, sondern im amerikanischen Werk in Canton in Mississippi produziert.

In den Vereinigten Staaten wird der Murano von einem 3,5-Liter-V6-Ottomotor oder einem 2,5-Liter-Otto-Hybrid angetrieben. Für den chinesischen Markt wird der große Ottomotor durch einen kleineren 2,5-Liter-R4-Ottomotor ersetzt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2004 und 2016 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 6.484 Murano neu zugelassen worden – die meisten davon im ersten vollen Verkaufsjahr 2005.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Cabriolet
Hybridelektroautomodell